Miejscowości w USA:
 Medary – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 Medary (ang. Medary Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Medary (ang. Medary Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse